Горшиха

 «Горшиха» — племзавод-колхоз в Ярославском районе Ярославской области
 Горшиха — деревня в Некоузском районе Ярославской области